Бодуэн III де Ланнуа (; 1517/1518 — 11 октября 1559, Гент), сеньор де Туркуэн — государственный деятель Габсбургских Нидерландов.

Биография 

Второй сын Филиппа де Ланнуа, сеньора де Молембе, Сольра и Туркуэна, и старший от брака с Франсуазой де Барбансон, дамой де Бовуар.

При разделе семейных владений получил Туркуэн, и первым из сеньоров этого места поставил его во главе своей титулатуры. Также владел землями Клерфе и Бовуар.

В 1546 году стал стольником императора Карла V. С 1549 года рыцарь, императорский советник и великий бальи Турне, Турнези, Мортаня, Сент-Аманда и зависимых от них территорий. Отец Ансельм, Морери и Рейфенберг ошибочно называют его губернатором Турне. В 1558 году стал капитаном цитадели Гента.

По утверждению автора «Истории сеньоров Туркуэна», он был сеньором редких достоинств, четыре раза замещал губернатора Фландрии, чтобы обновить магистрат Ауденарде.

Следом за старшим братом, Жаном де Ланнуа, Бодуэн был признан достойным чести вступить в орден Золотого Руна, и 3 августа 1556 был принят в его рыцари Филиппом II на капитуле в Генте. Орденская цепь была возложена на него 6 или 7 августа.

Сеньор де Туркуэн был весьма религиозен. К середине XVI века Туркуэн стал крупным центром текстильной промышленности, там имелось пятьдесят машин для производства шерстяного бархата. В промышленной среде активно распространялся протестантизм, и в 1556 году Бодуэн жаловался, что четверть населения Туркуэна заражена ересью. В борьбе с еретиками он пытался опереться на недавно созданное Общество Иисуса, а потому покровительствовал двум иезуитским проповедникам: Кентену Шаллару и Бернару Оливье, который был родом из Антуэна, и был послан самим будущим Святым Игнатием восстанавливать веру в родных местах. К великому сожалению Бодуэна эпидемия, разразившаяся в Турне в 1556 году, на его глазах унесла жизни обоих отцов-иезуитов.

Семья 

Жена (контракт 9.09.1545, Бреда): Адриана ван Хорн (ум. после 8.02.1582), дочь Филиппа ван Хорна, сеньора Босиньи, камергера Карла V, и Клер де Ренесс.

Дети:

 Франсуа (ум. 1602/1603), сеньор де Туркуэн. Умственно неполноценный, он был отстранен от владения младшим братом;
 Луи;
 Филипп;
 Филипп (1556—22.11.1594), сеньор де Туркуэн с 1559. Был холост;

На детях Бодуэна линия Ланнуа-Туркуэн пресеклась и владения перешли к его сестре Иоланде де Ланнуа, жене Жака III де Кроя.

Литература 

 , p. 79
 , p. 263 
 , p. 882 
 , p. 239
 , pp. 169—173

Государственные деятели Нидерландов
Дом де Ланнуа